Adam es en varios idiomas, el equivalente del nombre bíblico Adán (en español).

Adam también puede estar referido a:

Personas (nombre de pila) 
 Adam Ant (1954-), nombre artístico de Stuart Leslie Goddard, solista y cantante de la banda Adam & the Ants, con la que comenzó su fama.
 Adam Brody (1979-), actor estadounidense de televisión y cine, y músico a tiempo parcial.
 Adam Hanga (1989-), jugador de baloncesto húngaro.
 Adam Lambert (1982-), cantante, actor y modelo estadounidense.
 Adam Levine (1979-), cantante, compositor, guitarrista y actor estadounidense, más conocido por ser el líder de la banda Maroon 5.
 Adam Rayner (1977-), actor inglés-estadounidense.
 Adam Sandler (1966-), actor, comediante, músico y productor estadounidense.
 Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica.
 Adam Walsh (1974-1981), niño norteamericano secuestrado en un almacén de un centro comercial en Hollywood, Florida, el 27 de julio de 1981, y después encontrado asesinado.
 Adam West (1928-2017), actor estadounidense. 
 Adam Yauch (1964-2012), músico y fundador del grupo de hip hop Beastie Boys.
 Adam Zagajewski (1945-), poeta, novelista y ensayista polaco.
 Adam Lallana, (1998-), futbolista británico.

Personas (apellido) 
 Adolphe Adam (1803-1856), compositor francés.
 Anda Adam (1980-), cantante rumana.
 Charlie Adam (1985-), futbolista escocés.
 Patch Adams (1945-), médico estadounidense, activista social, diplomático y escritor, que fundó el Instituto Gesundheit! en 1971.
 Pedro Puig Adam (1900-1960), matemático español.
 Robert Adam (1728-1792), arquitecto escocés, diseñador de interiores y también de muebles.
 Theo Adam (1926-2019), cantante alemán con voz de bajo-barítono.
 William Adam (1689-1748), arquitecto, cantero y empresario escocés.

Otros casos (pintores) 
 Albrecht Adam (1786-1862), pintor alemán del siglo XIX, que se especializó en escenas de batallas y en retratos, aunque también incursionó en la llamada pintura de género.
 Henri-Georges Adam (1904-1967), pintor, artista gráfico, escultor y diseñador de tapices monumentales, así como profesor de secundaria francés.

Personajes 
 Adam Stanheight, uno de los personajes principales de la saga de películas Saw, creada por James Wan y Leigh Whannell.

Cinematografía, audiovisual 
 Adam, película de 2009 escrita y dirigida por Max Mayer, protagonizada por Hugh Dancy y Rose Byrne.

Música 
 Adam And The Ants, banda punk y new wave inglesa de finales de los años 1970 y comienzos de los años 1980.

Automovilismo 
 Opel Adam, automóvil de turismo del segmento A que el fabricante alemán Opel comenzó a vender en el año 2013.